Le tournoi Open de Macao 2012 est l'édition féminine 2012 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 18 au 21 octobre 2012 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild card la joueuse locale Liu Kwai Chi. 

En finale, Joelle King s'impose face à Omneya Abdel Kawy.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao masculin 2012
 Open de Macao (squash)
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Squash en Chine en 2012
2012 à Macao
Sport en octobre 2012